Това е списък на министър-председателите на Египет. До 1878 подобни функции изпълнява великият везир на Египет.

Предрепубликански период (1878 – 1952)

Република Египет (1952 – 1958)

Обединена арабска република (1958 – 1971)

Арабска република Египет (от 1971 г.) 

 
Списъци на заемали длъжности